Bosznia-Hercegovina
Glavica falu Bosanska Krupa községben, Una-Sana kantonban
Glavica falu Glamoč községben, a Hercegbosznai kantonban
Glavica falu Velika Kladuša községben, Una-Sana kantonban

Horvátország
Glavica falu Bosiljevo községben, Károlyváros megyében
Glavica falu Pakrac községben, Pozsega-Szlavónia megyében
Glavica falu Sukošan községben, Zára megyében
Kadina Glavica falu Drniša községben, Sibenik-Knin megyében

Szerbia
Glavica falu Paraćin községben, a Pomoravlje körzetben